Die Daimler L19 war ein geplantes Versuchsflugzeug des deutschen Herstellers Daimler-Motoren-Gesellschaft zur Entwicklung eines Leichtflugzeugs aus dem Jahr 1924.

Geschichte 
Die Daimler L19 gehörte zu einer Serie von Versuchsflugzeugen vom Typ Daimler L15, L17 und L18, die von Hanns Klemm und Martin Schrenk in den Jahren 1922 bis 1924 für Flugversuche zur Entwicklung eines Leichtflugzeugs entwickelt wurden. Mit der Daimler L19 sollten verschiedene Flügelanordnungen als Hoch-, Mittel- und Tiefdecker untersucht werden. Auf Grund der fortschreitenden theoretischen Überlegungen und der Erfahrungen aus den Flugversuchen mit der Daimler L15 und Daimler L18 kamen Klemm und Schrenk zur Erkenntnis, dass die Auslegung als Tiefdecker auf Grund der möglichen Gewichtseinsparungen durch die einfachere Konstruktion für den Leichtflugzeugbau zwangsläufig war. Man verzichtete daher auf den Bau der geplanten Daimler L19 und übernahm die Tiefdeckerauslegung für das im nächsten Schritt geplante serientaugliche Leichtflugzeug Daimler L20.

Siehe auch 
 Liste von Flugzeugtypen

Literatur 
 Paul Zöller: Klemm-Flugzeuge Band I, Okt. 2020, ISBN 978-3-7526-2580-6

Einzelnachweise 

Daimler-Motoren-Gesellschaft
Nicht realisiertes Flugzeugprojekt